Булонь-Бийанкур (), или Булонь — коммуна в западном пригороде Парижа. Самый густонаселённый пригород Парижа. Ранее был индустриальным районом, но во второй половине XX века стал одним из главных (наряду с Дефансом) мест для ведения бизнеса в регионе.

История 
В 1100 году на одном из поворотов Сены появилась маленькая деревня под названием Менюль-ле-Сен-Клод (), населённая в основном лесорубами. В феврале 1319 года король Филипп V приказал построить в этой деревне церковь, которую смогли бы посещать парижане. Она была построена по образцу церкви Нотр-Дам, расположенной в городе Булонь-сюр-Мер. После окончания строительства церкви название города было изменено на Булонь-ля-Птит (, Маленькая Булонь). Нотр-Дам стал местом постоянного паломничества парижан, его даже посещала Жанна д'Арк. Именно в честь этой церкви получил своё нынешнее название Булонский лес (ранее он был лесом Рувре).

1 января 1860 года Париж был расширен за счёт аннексии соседних коммун. Коммуны Отиль и Пасси были поделены между Парижем и Булонь-Бийанкур. В начале XX века в Булонь-Бийанкуре строятся автомобильные заводы фирмы Renault. Из-за относительной дешевизны жилья и близости к Парижу в межвоенный период город становится центром русской иммиграции.

География 
Булонь-Бийанкур — западный пригород Парижа. На востоке он граничит с XVI округом Парижа, на севере с Булонским лесом, с юга и запада омывается водами Сены.

Экономика 
Булонь — один из экономических центров Парижского региона. В сфере услуг занято примерно 85 % рабочих мест коммуны.

Среди большого количества различных предприятий здесь располагаются офисы и крупных компаний:
 Renault
 Thomson
 Bouygues Telecom
 TF1
 Omnicom

Достопримечательности 
Библиотека Мармоттан, получившая в 1984 году статус исторических памятников Франции, а в 2012 году — маркировку «Maisons des Illustres» («Дома выдающихся людей»).

Города-побратимы 
Ниже приведён список городов, с которыми Булонь-Бийанкур заключил побратимские отношения:

  Нойкёльн (Германия, 1955)
  Андерлехт (Бельгия, 1955)
  Фулем (Великобритания, 1955)
  Хаммерсмит (Великобритания, 1955)
  Зандам (Нидерланды, 1955)
  Марино (Италия, 1968)
  Панчево (Сербия, 1972)
  Ирвинг (США, 1993)
  Сус (Тунис, 1977)
  Раанана (Израиль, 1996)
  Гуанъань (Китай, 2007)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 История города

Коммуны департамента О-де-Сен
Пригороды Парижа
Супрефектуры Франции